Эрколе Бентивольо: Бентивольо, Эрколе (1450—1524) — итальянский политик.
 Бентивольо, Эрколе (1459—1507) — кондотьер.
 Бентивольо, Эрколе (1507—1573) — итальянский поэт.